Meillard (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Meillard (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia